Бауыржан Амангельдинович Смаилов (23.03.1967, Жарсуат, Астраханский район, Целиноградская область, КазССР) — казахстанский политический и общественный деятель. Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва (27.08.2007-16.11.2011). Член партии «Nur Otan». Кандидат экономических наук.

Биография 
Проходил службу в рядах Советской Армии с 1985 по 1987 годы.

Получил высшее образование:

 Целиноградский сельскохозяйственный институт (1984—1991). Экономист-организатор сельскохозяйственного производства;
 Казахская государственная юридическая академия (2001). Юрист-правовед;
 Дипломатическая академия Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (2005). Специалист в области международных отношений;
 Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Трудовой путь:

1991—1993 — экономист, главный экономист совхоза «Рассвет» Целиноградского района

1994—1997 — исполнительный директор МЧП «Калкаман», директор ТОО «Калкаман-Астык».

1997-07.2007 года — генеральный директор ТОО «Акмола Курылыс Материалдары», а затем — генеральный директор ТОО «Корпорация „Калкаман“».

Политическая деятельность 
Выборные должности, депутатство:

 Депутат Маслихата г. Астаны (с 10.1999);
 Кандидат в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан (2002);
 Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан III созыва (2004);
 Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан» (12.07.2007), Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва (27.08.2007-16.11.2011), Член комитета по финансам и бюджету (с 09.2007);
 Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан» (07.12.2011)

Общественная деятельность 
С 1999 года член Ассоциации по защите прав предпринимателей Астаны.

2005 год — вступил в Совет предпринимателей при Президенте Республики Казахстан, принимал участие в работе координационного совета Общенационального союза предпринимателей «Атамекен».

Член Общественного совета г. Нур-Султан.

Награды и почётные звания 
 Орден «Құрмет» (2005)
 Медаль «Ерен енбегi ушін»
 Медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл»
 Медаль «Қазақстан Парламентіне 10 жыл»
 Медаль «Қазақстан Конституциясына 10 жыл»
 Победитель национального конкурса «Лучший работодатель десятилетия» (2001)

Личная жизнь 
 Супруга — Смаилова Ляззат Тлеубаевна.
 Дети: старший сын — Даулет (1990 г. р.); дочери — Дана (1998 г. р.) и Токжан (1999 г. р.)

Ссылки 
 online.zakon.kz

Члены партии «Аманат»
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана IV созыва